Мировой календарь UCI () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось в 2009 и 2010 годах.

История 
Сезон UCI ProTour в 2008 году оказался девальвирован (сократился почти на половину) в результате конфликта между UCI и организаторами основных гонок — A.S.O., RCS Sport и Unipublic. В результате этого в его календаре отсутствовали и не учитывались в последующих зачётах результаты гонок проводимых данным организаторами, хотя сами гонки проводились.

Перед началом 2009 года UCI и организаторы договорились о том, что UCI ProTour и ранее вышедшие из его календаря гонки (Исторический календарь) будут учитываться в рамках нового турнира под названием UCI World Calendar, который практически полностью соответствовал доконфликтному 2007 году за рядом небольших изменений. В нём отсутствовали по причине прекращения проведения Эйндховенская TTT и Тур Германии. Также в нём предварительно значилась российская гонка Гран-при Сочи Зато появились не европейские гонки. В 2009 году австралийская многодневка Тур Даун Андер, дебютировавшая в ProTour годом ранее, а в 2010 впервые проводящиеся две канадские однодневки Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля.

В гонках могли принимать участие команды категорий UCI ProTeam, UCI Professional Continental Team и в некоторых гонках национальные сборные стран где проходили гонки. Организаторы Гранд-туров получили право выбирать команды которые будут в них участвовать, а некоторые из команд ProTeam право не участвовать в определённых гонках исторического календаря.

Турнир ProTour при этом проводился параллельно. Но ежегодные победители и итоговые рейтинги определялись в рамках World Calendar, в котором наравне участвовали команды ProTeam, ProContinental Team и все гонщики из их составов.

C 2011 года данный турнир вместе с ProTour был заменён новым единым турниром UCI World Tour.

Регламент

Категории гонок 
 Категория 1 : Тур де Франс
 Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании
 Категория 3 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Тур Страны Басков, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж, Тур Романдии, Вуэльта Каталонии, Критериум Дофине Либере, Тур Швейцарии, Тур Польши, Энеко Тур и Джиро ди Ломбардия
 Категория 4 : Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Ваттенфаль Классик, Гран-при Плуэ, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля

Начисляемые очки 

Итоговые результаты гонки

Победа на прологе и этапе многодневки

Индивидуальный рейтинг 
Гонщики получали очки по итоговым результатам гонок и этапов. Количество начисляемых очков зависело от гонки. Победитель определялся по общей сумме набранных очков в течение сезона.

Командный рейтинг 
Командный зачёт составлялся на основе очков, полученных первыми пятью лучшими гонщиками от каждой команды на основе индивидуального рейтинга. В случае равенства суммы очков приоритет отдавался команде, чей лучший гонщик занимал более высокое место в индивидуальном рейтинге.

Национальный рейтинг 
Национальный зачёт составлялся на основе очков, полученных первыми пятью лучшими гонщиками от каждой страны на основе индивидуального рейтинга. В случае равенства суммы очков приоритет отдавался стране, чей лучший гонщик занимал более высокое место в индивидуальном рейтинге.

Гонки

Участвующие команды

UCI ProTeams

UCI Professional Continental Teams

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Командный рейтинг

Национальный рейтинг

Примечания

Ссылки 
 A History of Season Long Competitions: All the Winners 1948—2012 на sicycle.wordpress.com